Gebenbach ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Gebenbach, Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

von Gewässern:
 Gebenbach (Blinde Rot), rechter Zufluss des Blinden Rot (Oberlauf der Finsteren Rot) beim Rotbachhöfle (Gemeinde Kaisersbach), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gebenbach (Vils), linker Zufluss der Vils beim Schweighof (kreisfreien Stadt Amberg), Bayern